Löpfe ist der Familienname folgender Personen: 

 Dominikus Löpfe (1916–1996), Schweizer Benediktiner und Abt von Muri-Gries
 Ernst Löpfe (auch: Löpfe-Benz; 1878–1970), Schweizer Verleger und Politiker (FDP)
 Philipp Löpfe (* 1953), Schweizer Wirtschaftsjournalist und Autor

Siehe auch: Loepfe